Az I. Nemzeti Sakkversenyt 1906. augusztus 13. és augusztus 27. között rendezte Győrött a helyi sakk-kör. 

A versenyre mesterek nem nevezhettek (ekkor két magyar mester volt, Maróczy Géza és Forgács Leó), a győztes pedig mesteri oklevelet kapott. A 30 nevező közül zsűri választotta ki a 14 résztvevőt. A játékosok körmérkőzést játszottak. Az első helyen holtverseny alakult ki Balla Zoltán és Barász Zsigmond között, ők négyjátszmás páros mérkőzést játszottak, melyet 3 parti után Balla nyert meg. Ez volt az egyetlen magyar verseny, ahol lehetőség volt a gondolkodási idő megváltására. A verseny vezetője Chalupetzky Frigyes volt.

Eredmény

Körmérkőzés

Döntő

Forrás 

 Barcza Gedeon–Földeák Árpád: Magyar Sakktörténet 3., Sport, Budapest, 1989 ISBN 963 253 321 6 (3. kötet)

Sakkversenyek
1906 a sportban
Győr sportélete